«1990: Воины Бронкса» — итальянский фантастический фильм-антиутопия 1982 года на постапокалиптическую тему.
В 1983 году было снято продолжение (в котором из первого фильма сохранился лишь Трэш) под названием «Escape from the Bronx».

Сюжет 
1990-й год (на момент производства фильма будущее — впереди восемь лет). В Соединённых Штатах анархия. Закон в виде полиции действует только в некоторых местах, на остальной территории процветает вседозволенность.
Молодая и красивая дочь владельца могущественной корпорации «Manhattan» Энн попадает из Нью-Йорка в Бронкс, где властвуют разнообразные банды. На неё нападает банда «Зомби», причудливо выглядящие люди на роликовых коньках с раскрашенными лицами. От неизбежного насилия с последующей продажей в рабство её спасает байкерский клуб. Энн влюбляется в предводителя байкеров по прозвищу Трэш. Тем временем «Manhattan» отправляет на поиски Энн охотника за головами Хаммера, который для спасения девушки устраивает войну между байкерами Трэша и «Тиграми» местного чернокожего бандита Огра.
В мотоклубе Трэша находится предатель, а его новую подружку вновь похищают «Зомби». Корпорация решается на масштабный штурм резиденции Огра…

В ролях

Литература 
 Fischer, Dennis Science Fiction Film Directors, 1895—1998, 2011, McFarland, стр. 130, ISBN 0-7864-8505-1
 Hughes, Howard Italian Cinema: The Complete Guide from Classics to Cult IBTauris, 2011, стр. 273, ISBN 0-85773-044-4
 Willis, Donald Variety’s Complete Science Fiction Reviews, Garland Publishing Inc., 1985, стр. 421, ISBN 978-0-8240-6263-7
 Movies — Theater Guide, in New York Magazine, том 16, nº 17, 1983, стр. 112.

Ссылки 
 

Фильмы-боевики Италии
Фильмы о байкерах
Фильмы-антиутопии
Постапокалиптические фильмы
Фильмы Энцо Кастеллари
Фильмы, действие которых происходит в Бронксе
Фильмы Италии 1982 года